

Plaatsen
Valla (Dhaalu-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven
Valla (Zweden), plaats in Zweden
Valla (Australië), plaats in Australië

Personen
Lorenzo Valla, een Italiaanse humanist
Ondina Valla, een Italiaanse atlete